60-й гаубичный артиллерийский полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Полк сформирован в марте 1941 года в Биробиджане в составе 60-й танковой дивизии, на 22 июня 1941 дислоцировался там же. На вооружении полка состояли 122-мм гаубицы М-30

В действующей армии во время Великой Отечественной войны с 1 ноября 1941 по 25 мая 1942 года.

С 14 октября 1941 года начал переброску на запад. Прибыл в Тихвин 29 октября 1941 года, развернулся в районе западнее Тихвина близ Мелегежской Горки. Обеспечивает артиллерийскую поддержку 60-й танковой дивизии в ходе наступления от Тихвина.

С переформированием танковой дивизии в бригаду, изъят из состава дивизии и направлен на позиции по Волхову, действует в интересах 59-й армии, ведёт обстрел в частности Спасской Полисти

25 мая 1942 года переименован в 1225-й гаубичный артиллерийский полк

Подчинение

Командиры 
 майор Владимир Васильевич Благушин

Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Гаубичные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Биробиджан